

Biografia 
Fu la quarta figlia di Alfonso XIII di Spagna e di Vittoria Eugenia di Battenberg e nacque nel Palazzo Reale di Madrid.

Nel 1931 dovette lasciare la Spagna dopo che venne restaurata la Seconda Repubblica Spagnola. La famiglia reale si stabilì dapprima a Parigi, poi a Roma dal 1933.

Matrimonio 

Maria Cristina sposò il conte Enrico Eugenio Antonio Marone Cinzano, vedovo da tre anni di Naomi Rosa de Alcorta y García-Mansilla e padre di tre figli. A Roma il 10 giugno 1940, nella Basilica di San Camillo de Lellis, venne celebrato il matrimonio.

La coppia ebbe quattro figli:
 Alfonsa Vittoria Eugenia del Pilar Enrica Paola Alberta Marone Cinzano (Torino, 5 marzo 1941), che sposò a Ginevra il 12 gennaio 1961 il marchese José Carlos Álvarez de Toledo y Gross (Malaga, 7 novembre 1929 - Madrid, 19 marzo 2000).
 Giovanna Paola Gabriella Marone Cinzano (31 gennaio 1943), che sposò dapprima Jaime Galobart y Satrústegui nel 1967 e da cui divorziò nel 1980; poi nel 1989 Luis Ángel Sánchez-Merlo y Ruiz;
 María Theresa Beatrice Marone-Cinzano (Losanna, 4 gennaio 1945), che sposò nel 1967 il duca José María Ruiz de Arana y Montalvo da cui divorziò nel 1989;
 Anna Alessandra Marone-Cinzano (Torino, 21 dicembre 1948), che sposò nel 1968 Gian Carlo Stavro di Santarosa da cui divorziò nel 1975; poi sposò nel 1986 Fernando Schwartz y Girón.

Morte 
L'Infanta Maria Cristina morì a Madrid per un attacco cardiaco il 23 dicembre 1996 nel corso di una riunione di Natale della famiglia reale presso la Villa Giralda, la residenza della cognata la Contessa di Barcellona. Ci fu un funerale di stato, ma è stata sepolta nel Marone Cinzano-Pantheon a Torino.

Onorificenze

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
 Marone Cinzano
 Regno di Spagna

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Homenaje a la Infanta María Cristina

Maria Cristina
Maria Cristina
Maria Cristina
Maria Cristina
Maria Cristina